Кирек — топоним в Томском районе Томской области:

Кирек (река) — приток Оспы.
Кирек (урочище)
Кирекское озеро